

Войнувка — село в гміні Вішнево Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Войнівка (Войнувка) — село в гміні Дубичі Церковні Гайнівського повіту Підляського воєводства